Grüner oder Gruener ist der Familienname folgender Personen:
 Amata Grüner (1893–1964), deutsche Ordensschwester
 Andreas Grüner (* 1973), deutscher Klassischer Archäologe
 Christoph Sigismund Grüner (1757–1808), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Erich Grüner (1909–1995), deutscher Politiker (BCSV, CDU), MdL Baden
 Franz Gruener (1879–1953), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Gabriel Grüner (1963–1999), deutscher Journalist
 Gerd Grüner (* 1955), deutscher Politiker (SPD)
 Günter Grüner (1942–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Gustava Louise Georgia Emilie Grüner (1870–1929), dänische Malerin
 Gustav Grüner (1924–1988), deutscher Pädagoge
 Hans Peter Grüner (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Herbert Grüner (* 1959), deutscher Wirtschafts- und Erziehungswissenschaftler
 Hippolyte Gruener (1869–1961), US-amerikanischer Chemiker
 Hugo Grüner (1895–1946), deutscher Regionalpolitiker und verurteilter NS-Kriegsverbrecher
 Isidor Grüner (* 1976), österreichischer Freestyle-Skier
 Jens Grüner (* 1965), deutscher Motorradsportler
 Joseph Sebastian Grüner (1780–1864), böhmischer Jurist und Heimatforscher
 Lothar Grüner (* 1951), deutscher Radrennfahrer
 Lukas Grüner (* 1981), österreichischer Snowboarder
 Martin Grüner (1929–2018), deutscher Politiker (FDP)
 Mathias Grüner (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Michael Grüner (* 1960), deutscher Kampfkünstler, Buchautor und Schauspieler
 Odd Grüner-Hegge (1899–1973), norwegischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Oliver Grüner (* 1966), deutscher Ruderer

 Paul Grüner (1891–1964), deutscher Ingenieur, Montanwissenschaftler und Hochschullehrer
 Roland Grüner (* 1963), deutscher Fußballtorwart
 Stefan Grüner (* 1964), deutscher Historiker
 Theo Grüner (1976–2010), österreichischer Fußballspieler
 Vincenz Grüner (1771–1832), österreichischer Kupferstecher und Schriftsteller
 Wilhelm Grüner (1891–1919), evangelisch-lutherischer Geistlicher, deutsch-baltischer Märtyrer

Grüner ist der Name des folgenden Berges:
 Grüner (Berg), ein 1913 m hoher Berg in den Allgäuer Alpen

Siehe auch:
 Grünner
 Grüne
 Grün (Begriffsklärung)